Hrvatska:
 Bučje (Pakrac), gradsko naselje Pakraca
 Bučje (Pleternica), gradsko naselje Pleternice
 Bučje Gorjansko, naselje u općini Drenje

BiH:
 Bučje, zaseok u Drijenči, općina Čelić, BiH
 Bučje (Novo Goražde, BiH), naselje u općini Novo Goražde
 Bučje (Čelić, BiH), naselje u općini Čelić
 Bučje (Srebrenica, BiH), naselje u općini Srebrenica